Села:
 Платонівка — Донецька область, Бахмутський район
 Платонівка — Луганська область, Ровеньківська міська рада
 Платонівка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)